Суперкубок Фарерських островів з футболу 2016 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2016 року між чемпіоном Фарерських островів Б36 Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів Вікінгур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2016
Фарерські острови